

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Orłówka - część wsi Kamionka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Orłówka - część wsi Izdebnik w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona

Miejscowości na Ukrainie 
 Orłówka – wieś w rejonie berezieńskim, (obwód rówieński)
 Orłówka – wieś w rejonie sarneńskim, (obwód rówieński)
 Orłówka – wieś w rejonie tepłyckim, (obwód winnicki)
 Orłówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.

Cieki w Polsce i w Rosji
 Orłówka – rzeka, dopływ Rgilewki
 Orłówka – struga, dopływ Narewki
 Orłowka (ros. Орловка) – rzeka w Rosji, w zachodniej części Syberii, dopływ rzeki Ket

Zobacz też 
 Orłowo, Orłówko, Orłów, Orłów-Kolonia, Orłów-Parcel

Linki zewnętrzne